Luigi Mamprin (Veneza, 29 de janeiro de 1921 — São Paulo, 1995) foi um pintor e fotógrafo ítalo-brasileiro.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores do Brasil
Fotógrafos do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Mortos em 1995